SMA:

 SMA () — вариант исполнения компьютерной архитектуры, при котором графический процессор не имеет собственной (dedicated) памяти (GRAM), а использует оперативную память (RAM) компьютера наряду с центральным процессором (CPU) и другими устройствами.
 SMA () — параллельные алгоритмы с общей памятью, один из классов алгоритмов, наряду с последовательными (SQA) и параллельными алгоритмами с распределённой памятью (DMA).
  () — комплекс из восьми 6-метровых телескопов, образующих интерферометр, предназначенный для наблюдений в субмиллиметровом диапазоне.
 Sub-miniature version A — разъём для подключения коаксиального кабеля.
 SMA — автомобильная марка (Китай).
 SMA — код ИАТА аэропорта Санта-Мария, Азорские острова, Португалия.

Примечания